Core i3 - generacja procesorów firmy Intel
 i3 - menedżer okien przeznaczony dla X Window System
 I3- - wolny anion trójjodkowy
 BMW i3 - samochód elektryczny produkowany przez BMW